Община Ямбол (позната още като Община Ямбол-град) се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на област Ямбол.

География

Географско положение, граници, големина 
Общината е разположена в северозападната част на област Ямбол. С площта си от 90,724 km2 заема последното 5-о място сред 5-те общини на областта, което съставлява 2,74% от територията на областта. Територията ѝ изцяло е заобиколена от община Тунджа. Община Ямбол е 10-а най-малка община в страната и е една от 9-те общини в България състояща се от едно-единствено населено място – град Ямбол с население от 61 766 жители към 7 септември 2021 г.

Природни ресурси 
Релефът на общината е равнинен, като територията ѝ попада в северната част на Ямболското поле. Максималната ѝ височина връх Голия баир 252 m се намира северозападно от града, на границата с община Тунджа, а най-ниската – 122 m н.в. южно от града, в коритото на река Тунджа.

От север на юг, в т.ч. през центъра на града, на протежение от около 18 km протича част от долното течение на река Тунджа. На територията на общината, северно от града в нея отляво се влива река Мочурица.

Население 

Численост на населението според преброяванията през годините:

Раждаемост, смъртност и естествен прираст 
Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ (средно на 1000 души, в ‰):

Механичен прираст на населението 
Миграция на населението през годините, според данни на НСИ:

Прираст на населението 
Прираст на населението през годините, според данни на НСИ:

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Политика

Общински съвет 

Състав на общинския съвет, избиран на местните избори през годините:

Транспорт 
През общината преминават два участъка от Железопътната мрежа на България с обща дължина 19,8 km.
 От югозапад на североизток, на протежение от 15,4 km – участък от трасето на жп линията Пловдив – Стара Загора – Ямбол – Зимница;
 От север на юг, на протежение от 4,4 km – началният участък от трасето на жп линията Ямбол – Елхово.

През общината преминават изцяло или частично 7 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 38,9 km:
 участък от 13,5 km от Републикански път II-53 (от km 138,9 до km 152,4);
 началният участък от 5,6 km от Републикански път III-536 (от km 0 до km 5,6);
 последният участък от 5,4 km от Републикански път III-555 (от km 37,3 до km 42,7);
 целият участък от 4,8 km от Републикански път III-5303;
 началният участък от 1,4 km от Републикански път III-5304 (от km 0 до km 1,4);
 началният участък от 5,8 km от Републикански път III-5305 (от km 0 до km 5,8);
 последният участък от 2,4 km от Републикански път III-7072 (от km 23,9 до km 26,3).

Топографска карта

Източници

Външни препратки 

  
 

 
Ямбол